Jan-Hendrik Salver (1969. március 1.–) német nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: projektmenedzser.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
  1997-ben lett a Bundesliga asszisztense. Bundesliga mérkőzéseinek száma: 238 (2014. 05.).

Nemzetközi partbíráskodás 
A Német labdarúgó-szövetség (DFB) Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Labdarúgó-világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kanada rendezte a 16., a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Wolfgang Stark játékvezető állandó társaként alkalmazta

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. 2006-os volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. 2006-ban Markus Merk, 2010-ben Wolfgang Stark játékvezető állandó segítőjeként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 6.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő 30 játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehet a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA Játékvezető Bizottsága delegálta az utazó keretbe.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, illetve Ukrajnába és Lengyelországba a XIV., a 2012-es labdarúgó-Európa-bajnokságra  az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta. 2004-ben Markus Merk, 2012-ben Wolfgang Stark bíró egyik asszisztenseként alkalmazta.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2012-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Kína adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol a FIFA JB hivatalnoki feladatokkal látta el.  Állandó asszisztensei Volker Wezel és Jan-Hendrik Salver voltak.

2008. évi nyári olimpiai játékok

Források 
  
 
 
  

Német labdarúgó-játékvezetők
1969-ben született személyek
Élő személyek